Teresa di Sassonia-Altenburg (1836-1914)
 Teresa di Sassonia-Altenburg (1823-1915)